Абу Мухаммад Джабир ибн Афлах ал-Ишбили (), (первая половина XII в.) — западноарабский математик и астроном, уроженец Севильи. В средневековой Западной Европе был известен под именем Geber Hispalensis.

Составил «Усовершенствование Алмагеста» и «Трактат о фигуре секущих». Эти трактаты Джабира, переведённые на латынь Герардом Кремонским, оказали заметное влияние на развитие тригонометрии в Западной Европе, вплоть до Региомонтана и Николая Коперника. Джабир первым получил для прямоугольного сферического треугольника соотношение, связывающее два угла и катет (правило Гебера):

 

Изобрёл торкветум — астрономический инструмент, позволяющий производить измерения в различных системах небесных координат и осуществлять взаимные переходы между этими системами.

Память 
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Джабара ибн Афлаха кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Литература 
 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). В 3 т. М.: Наука, 1983.
 Матвиевская Г. П. Очерки истории тригонометрии. Ташкент: Фан, 1990.

Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Математики XII века
Астрономы по алфавиту
Астрономы Аль-Андалуса
Астрономы XII века